El término Batalla de San Juan se puede referir a varias batallas homónimas:

Batalla de San Juan de Ulúa (1568), en el transcurso de la Guerra anglo-española (1585-1604).
Batalla de Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico en 1595, ataque de Francis Drake.
Batalla de San Juan (1598), en San Juan de Puerto Rico del 15 al 30 junio, saqueo inglés.
Batalla de San Juan (1625), en la Guerra de los Ochenta Años, la defensa de Puerto Rico frente a los neerlandeses.
Batalla de la Colina de San Juan (1898), en el transcurso de la Guerra hispano-estadounidense.
Batalla de San Juan o Batalla de San Juan y Chorrillos (1881), en el transcurso de la Guerra del Pacífico.